Вуковар:

 Вуковар — город в Хорватии, в восточной части страны, на реке Дунай.
 Вуковар — остров на Дунае около города Вуковар на границе Хорватии и Сербии.
 Вуковар — хорватский (ранее финский) ракетный катер типа «Хельсинки».
 «Вуковар» — художественный фильм в жанре военной драмы.